Rasender Roland oder Der rasende Roland steht für:

 Der rasende Roland, Originaltitel Orlando furioso, Epos von Ludovico Ariosto
 Orlando furioso (Vivaldi, 1714), Oper von Antonio Vivaldi (1714)
 Orlando furioso (Vivaldi, 1727), Oper von Antonio Vivaldi (1727)
 Rügensche Kleinbahn (im Volksmund Rasender Roland), die Schmalspurbahn Putbus–Göhren
 Der rasende Roland (Film), einen Film des Deutschen Fernsehfunks
 (bis 2019) Achterbahn vom Typ Junior Coaster im Freizeitpark Hansa-Park in Schleswig-Holstein (seit 2020 heißt die Attraktion Royal Scotsman)